Babakan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Babakan, Kawunganten, by, 
 Babakan, Karangpucung, by, 
 Babakan, Banyumas, by, 
 Babakan, Purbalingga, by, 
 Babakan, Ciwaringin, by, 
 Babakan, Sumber, by, 
 Babakan, Majalengka, by, 
 Babakan, Purwakarta, by, 
 Babakan, Cisaat, by, 
 Babakan, Cibeureum, by, 
 Babakan, Babakan Ciparay, by, 
 Babakan, Bogor Tengah, by, 
 Babakan, Tenjo, by, 
 Babakan, Brebes, by, 
 Babakan, Tegal, by, 
 Kecamatan Babakan, distrikt, Jawa Barat, 
 Babakan, Babakan, by, 
 Babakan, Jawa Timur, by, 
 Babakan, Nusa Tenggara Barat, by,

Iran 

 Bābakān, ort, Västazarbaijan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar